Das Disaster Competence Network Austria (DCNA) ist ein gemeinnütziger und offener Verein. Es fungiert als akademischer Ansprech- und Kooperationspartner von Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie von Entscheidungsträgern aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Ziel des DCNA ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren und entscheidungsrelevante Informationen und wissenschaftliche Infrastruktur im Katastrophenfall bereitzustellen.

Geschichte 
Das Disaster Competence Network Austria (DCNA) wurde im Jahr 2017 von der Universität für Bodenkultur Wien und der Technischen Universität Graz ins Leben gerufen. Ende November 2019 wurde die Universität der Bundeswehr München als erste nicht österreichische Universität Mitglied des Vereins.

Struktur 
Ordentliche Vereinsmitglieder sind:
 Technische Universität Graz
 Universität für Bodenkultur Wien
 Österreichische Akademie der Wissenschaften
 Montanuniversität Leoben
 Technische Universität Wien
 Universität Innsbruck
 Universität Salzburg
 Universität Graz
 Universität der Bundeswehr München
 Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung
 Austrian Institute of Technology
 JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Assoziierte Mitglieder sind beispielsweise das Österreichische Rote Kreuz und der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV). Strategische Partnerschaften bestehen unter anderem mit dem Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) und der Global Alliance of Disaster Research Institutes (GADRI).
Der Sitz des Vereins befindet sich an der Universität für Bodenkultur Wien.

Tätigkeitsfelder 
Wesentliche Aufgaben und Ziele liegen in der Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Einsatzorganisationen, Behörden und Unternehmen sowie in der Durchführung von Forschungsprojekten und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Dazu wurden sechs Tätigkeitsfelder definiert:
 Vernetzung
 Technische Infrastruktur
 Evaluierung und Ausbildung
 Prozessbegleitung
 Risiko- und Krisenkommunikation
 Forschung
Konkret wurden im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen beispielsweise unterschiedlichste Technologien zur Folgenmilderung künftiger Naturkatastrophen oder die Möglichkeiten der Einführung eines EU-weiten Daten-Hub zu Katastrophenrisiken diskutiert.

Weblinks 
 Disaster Competence Network Austria (DCNA)

Einzelnachweise 

Forschungsorganisation
Katastrophenschutz
Verein (Österreich)
Universität für Bodenkultur Wien
Technische Universität Graz
Technische Universität Wien
Montanuniversität Leoben
Universität Graz
Universität Innsbruck
Universität Salzburg
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Universität der Bundeswehr München
Gegründet 2017